Miller (em português: moleiro) pode referir-se a:

Pessoas
Miller Guerra
Stanley Miller
Charles Miller - (São Paulo, 24 de novembro de 1874 — 30 de junho de 1953), considerado o "pai" do futebol e do rugby no Brasil
Jim Miller- Lutador de MMA
Cole Miller 
Dan Miller
Arthur Asher Miller (1915 — 2005), dramaturgo norte-americano
Henry Valentine Miller (1891 – 1980), escritor norte-americano
Claude Miller (1942 — 2012), escritor, ator, produtor e diretor de cinema francês
Miller Bolaños, futebolista equatoriano

Localidades
Miller (Dakota do Sul)
Miller (Missouri)
Miller (Nebraska)
Miller City

Outros
Miller's Cove
Fiat Uno (tambem conhecido como Fiat Mille)

Ver também 
, sobrenome alemão

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua inglesa
Sobrenomes judaicos
Sobrenomes derivados de profissões